Са́малас — вулкан на острове Ломбок, входивший в комплекс Ринджани, в Индонезийской провинции Западные Малые Зондские острова. Последнее извержение 1257 года полностью уничтожило вулканическую постройку вулкана, сформировав современную кальдеру Ринджани. Сегодня от вулкана осталось лишь кратерное озеро, составляющее сейчас в ширину 6,5 километра и глубиной 800 метров.

Это извержение серьёзно повлияло на климат на всей Земле в 1257 и 1258 году. Оно считается одним из крупнейших за последние 7000 лет. По выбросам вулканического пепла он в восемь раз превзошёл Кракатау (1883 год) и вдвое Тамбора (1815 год). Результатом также стала повышенная кислотность в слое льда 1259 года Гренландии и Антарктиды.

Примечания

Ссылки 
 Rinjani Volcano — John Seach | Volcano Live
 Взрыв тысячелетия | Наука и технологии России. 28.01.2014
 Когда Арктику с Антарктикой засыпало пеплом | Газета.Ru
 Обнаружен вулкан, потрясший весь средневековый мир | Вести.ру
 Ученые нашли «виновника» мощнейшего за 7 тысяч лет извержения вулкана | РИА Наука

Вулканы Индонезии
Кратерные озёра